Okręty US Navy o nazwie USS "Fairfield":
 Pierwszy  był slupem wojennym. Zwodowany w 1828, wycofany ze służby w 1845.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym. Zwodowany w 1945, wycofany ze służby w 1946.

Fairfield